Павел Гордеев (род. 13 октября 1993 года) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий в лёгком весе в лиге ACA.

Биография 
Родился 13 октября 1993 года, уроженец города Тюмень.

Павел начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах с участия в турнирах организации TFN - 5 мая 2013 года он победил Артура Лима болевым приемом, также участвовал в турнирах таких промоушенов, как MG, ADW, Fight Club Cherdak, M-1 Challenge, ACA. Победитель и призер всероссийских турниров по панкратиону, ушу-саньда и ММА.

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по панкратиону — ;
 Кубок России по ушу-саньда — ;
 Неоднократный призер чемпионата УрФО по ММА;
 Кандидат в мастера спорта по ММА.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|20-3 (1)
|Лом-Али Нальгиев
|Решением (единогласным)
|ACA 140: Резников - Рамос
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|19-3 (1)
|Мухамед Коков
|Решением (единогласным)
|ACA 134: Багов - Кошкин
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-2 (1)
|Журабек Тешабаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 129: Сарнавский - Магомедов
|
|align="center"|3
|align="center"|4:13
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-2 (1)
|Дэнис Сильва
|Решением (единогласным)
|ACA 124: Галиев - Батиста
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-2 (1)
|Кайк Брито
|Решением (единогласным)
|RCC Intro 10
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-2 (1)
|Максим Пугачев
|Решением (единогласным)
|RCC Intro 10
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-2 (1)
|Алиссон Карлос де Соуза
|Решением (единогласным)
|RCC 7: Шлеменко - Брэнч
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|14-2 (1)
|Милсон Кастро
|Решением (единогласным)
|Russian Cagefighting Championship RCC Intro 6
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-1 (1)
|Шэйн Кэмпбелл
|Решением (единогласным)
|Russian Cagefighting Championship RCC 6
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|
|align=center|13-1 (1)
|Годофредо Кастро
|Без результата
|Russian Cagefighting Championship RCC Intro 3
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Артур Лима
|Решением (единогласным)
|Russian Cagefighting Championship RCC Intro 2
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Алик Албогачиев
|Решением (раздельным)
|M-1 Challenge 97 Tatfight 7: Bogatov vs. Pereira
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Микаэль Лебу
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 92 Kharitonov vs. Vyazigin
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Бобур Курбанов
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 87 Silander vs. Ashimov
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Мичел Сильва
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 82 Vanttinen vs. Zayats
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Тиль Кинне
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 77 Nemkov vs. Markes
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|7-1
|Эльнур Агаев
|Решением (единогласным)
|MFP Il Darkhan Cup
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Эрлан Улукбеков
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 73 Battle of Narts
|
|align="center"|2
|align="center"|1:52
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Джейсон Сантана
|Решением (единогласным)
|ADW - Abu Dhabi Warriors 4
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Аскер Кушков
|Техническим нокаутом (удары)
|Siberian Challenge - FC Cherdak 3.2
|
|align="center"|2
|align="center"|1:48
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Атамбек Алманбет
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Fight Club Cherdak 3rd Season, 1st Battle
|
|align="center"|1
|align="center"|1:45
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Фабрицио Аревало
|Сабмишном (удушение сзади)
|OMMAF - Scythian Gold 2015
|
|align="center"|2
|align="center"|4:30
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Илья Гриненко
|Сабмишном (рычаг локтя)
|TFN - Tyumen Fight Night
|
|align="center"|1
|align="center"|1:27
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Магомед Астаев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|TFN MMA Fight Night
|
|align="center"|1
|align="center"|1:17
|
|.
|}

Ссылки 
 Профиль Павла Гордеев на сайте Sherdog
 Профиль Павла Гордеев на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России